Jan Toorop (1858-1928), Nederlands kunstschilder
 Jan Tooropstraat, straat in Amsterdam vernoemd naar bovenstaande
 Charley Toorop  (1891-1955), Nederlandse kunstschilderes, dochter van Jan
 Charley Tooropbrug, brug in Amsterdam vernoemd naar bovenstaande
 Sacha Toorop (1970), Belgisch zanger-songwriter
 Linda Toorop (1955), geboren Linda Moor, Nederlands turnster